

Codici 
 ZOS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Osorno (Cile)
 zos – codice ISO 639-3 della lingua zoque di Francisco León

Informatica 
 z/OS – sistema operativo di IBM